cuscus o cuscussù – alimento tipico del Nordafrica e della Sicilia occidentale
Cuscus o cusco – nome comune di diversi Marsupiali della famiglia dei Falangeridi dell'ordine dei Diprotodonti, iperonimo per possum
Cous Cous – film francese del 2007